Plaats in Indonesië
 Tanjung Rejo (Margo Tabir), een plaats in het bestuurlijke gebied Merangin in de provincie Jambi
 Tanjung Rejo (Pulau Panggung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Tanjung Rejo (Jekulo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Tanjung Rejo (Medan Sunggal), een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Rejo (Percut Sei Tuan), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra

Zie ook
 Tanjungrejo, doorverwijspagina